Ederbach ist ein Gewässername:

 Ederbach (Ecker Bach), linker Zufluss des Ecker Bachs (zum Fehnbach, zur Schlierach) bei Ed, Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach, Bayern
 Ederbach (Eder), rechter Zufluss der Eder (zur Fulda) nach Viermünden, Stadt Frankenberg (Eder), Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Ederbach (Ötztaler Ache), rechter Zufluss der Ötztaler Ache bei Oetz, Bezirk Imst, Tirol
 Ederbach (Weschnitz), rechter Zufluss der Weschnitz bei Klein-Breitenbach, Gemeinde Mörlenbach, Kreis Bergstraße, Hessen

Siehe auch:
 Edelbach
 Edenbach